Urși se poate referi la:

 Urși, sat în comuna Leleasca, județul Olt, România
 Urși, sat în comuna Stoilești, județul Vâlcea, România
 Urși, sat în comuna Popești, județul Vâlcea, România

Vezi și 
 Urs (dezambiguizare)
 Ursa (dezambiguizare)
 Ursu (dezambiguizare)
 Ursul (dezambiguizare)
 Ursoaia (dezambiguizare)

Toponime românești